FAC steht als Abkürzung für:

 Flugfeld in Faaite, Französisch-Polynesien (IATA-Code)
 Final Assembly Code, Teil der GSM-Mobiltelefon-Identifikationsnummer (IMEI), siehe International Mobile Equipment Identity #Format
 Floridsdorfer AC, Wiener Fußballverein
 Food Aid Convention, eine internationale Vereinbarung zur Vergabe von Nahrungsmittelhilfe
 Forças Armadas Cabo-verdianas, Streitkräfte der Republik Kap Verde, siehe Streitkräfte Kap Verdes
 Foro de Ciudadanos, eine politische Partei in Spanien
 Forward Air Controller (deutsch: Fliegerleitoffizier), koordiniert die Luftangriffe zur Unterstützung der Bodentruppen
 Four à Chaux, ein Artilleriewerk der französischen Maginot-Linie bei Lembach im Elsass
 Frankfurt Airport Center
 Fuerza Aérea Colombiana, siehe Kolumbianische Luftwaffe

fac steht für:
 eine bestimmte Ligandenanordnung in chemischen Komplexen, siehe Deskriptor (Chemie) #fac-, mer-
eine jugendsprachliche Abkürzung von Französisch faculté (dt. Fakultät), häufig auf die ganze Universität bezogen

Siehe auch:
 Fack
 FAK
 FAQ

Abkürzung